3 miejscowości w Polsce: 
 Radoszki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bartniczka 
 Radoszki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Wilczyce 
 Radoszki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Widuchowa